Robert Mayhew est un nom pouvant désigner:

Robert Wellington Mayhew (1880-1971), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1993), joueur canadien de curling

Voir aussi

Mayhew, Robert